Ел Собако има више значења:

 Ел Собако (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Собако (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Собако (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Собако (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Собако (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Собако (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Собако (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику